Fuess ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Fuess (* 1969), deutscher Islamwissenschaftler
 Rudolf Fuess (1838–1917), deutscher Feinmechaniker
 Harald Fuess, deutscher Kultur- und Wirtschaftshistoriker, Asienexperte und Hochschullehrer